Stichmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stichmann (* 1983), deutscher Schriftsteller
 Wilfried Stichmann (1934–2020), deutscher Biologiedidaktiker